Niedersteinach ist ein Ortsname:
 Niedersteinach (Creglingen), Weiler im Ortsteil Reinsbronn der Stadt Creglingen im Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Niedersteinach (Ilshofen), Weiler im Ortsteil und der Stadtexklave Obersteinach von Ilshofen im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Niedersteinbach
 Untersteinach, Untersteinbach